В парному жіночому розряді тенісного турніру Wellington Classic 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Джо-Анн Фолл і Джулі Річардсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Белінда Борнео і Клер Вуд 2-6, 7-5, 7-6.

Сіяні пари 

 Джо-Анн Фолл /  Джулі Річардсон (чемпіонки)
Відсутня

 Кеммі Макгрегор /  Шон Стаффорд (1-ше коло)
 Клаудія Порвік /  Вілтруд Пробст (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Wellington Classic